Рыбаковщина — деревня в Узденском районе Минской области. Население — 12 человек (2009). Находится в 30 километрах к востоку от районного центра — города Узда, в 50 километрах от областного центра — города Минска. Входит в состав Дещенского сельсовета.

Инфраструктура 
В деревне построено порядка 20 домов, активно строятся новые дачные дома и коттеджи.

География 
Деревня Рыбаковщина находится в непосредственной близости с деревней Колодино; их разделяет река Осочанка, которая потом впадает в реку Птичь. Оба населённых пункта окружены смешанными лесами и болотами. К востоку от деревни проходит шоссе H9845, соединяющее её с трассой P23 и окрестными населёнными пунктами.

Ссылки 

Населённые пункты Узденского района